High School Musical - La sfida (High School Musical: El Desafío), film messicano ispirato ad High School Musical.
 High School Musical - La sfida (High School Musical: El Desafío), film argentino ispirato ad High School Musical.